Edsbergs kyrka kan syfta på:

Edsbergs kyrka, Närke – en kyrkobyggnad söder om Fjugesta i Strängnäs stift, Sverige
Edsbergskyrkan – en kyrkobyggnad i Sollentuna i Uppland, Stockholms stift, Sverige